Чорноморський округ — назва адміністративних одиниць Російської імперії та РРФСР.

 Чорноморський округ — округ Російської імперії (1866-1888)
 Чорноморський округ — округ РРФСР (1920-1930)

Сторінки з неперевіреними перекладами